Boschanow ist der Familienname folgender Personen:

 Ewgeni Boschanow (* 1984), bulgarischer Pianist
 Nikolaj Boschanow (* 1994), bulgarischer Eishockeyspieler